Anytos est l'un des accusateurs dans le procès contre Socrate.
 Dans la mythologie grecque, Anytos est un Titan qui a élevé Despina, fille de Déméter.